Сіноматограф — багатозначний термін, який може означати:

 Апарат для знімання та демонстрації кінофільмів, створений братами Люм'єр;
 Застаріла назва кінематографу;
 театр у Москві.